I Call Your Name kan syfta på:

 I Call Your Name – en sång från 1963 av den brittiska popgruppen The Beatles
 I Call Your Name (Roxette-låt) – en sång från den svenska popgruppen Roxettes album Pearls of Passion från 1986
 I Call Your Name (sång av Johnny Clegg och Savuka) – en sång av Johnny Clegg och Savuka från deras album Shadow Man från 1988
 I Call Your Name (sång av a-ha) – en sång av a-ha från deras album East of the Sun, West of the Moon från 1990
 I Call Your Name (sång av The Buckinghams) – en sång av The Buckinghams